Финал Кубка Белоруссии по футболу 2013/2014 — финал 23-го розыгрыша этого футбольного турнира. В финале встречались гродненский «Неман» и солигорский Шахтёр. Матч состоялся 3 мая 2014 года на стадионе «Борисов-Арена» в присутствии 11 тысяч зрителей. Обладателем Кубка во второй раз в своей истории стал клуб «Шахтёр», победивший со счётом 1:0.

Путь к финалу

Финал 

2014
Белоруссия
Матчи ФК «Неман» Гродно
Матчи ФК «Шахтёр» Солигорск
События 3 мая
Май 2017 года
Спорт в Белоруссии в 2014 году